WBC son unas siglas que pueden referirse a diferentes organizaciones:

 Iglesia Bautista de Westboro también llamada en inglés, "Westboro Baptist Church".
 Compañía de trabajadores de la cerveza, también llamada "Workers Beer Company", que es una organización británico-irlandesa.
 Campeonato del Mundo de Baristas: mundial de la especialidad de baristas.
 Clásico Mundial de Béisbol, denominado también "World Baseball Classic": es un torneo internacional de béisbol.
 Consejo Mundial de Boxeo: es una de las organizaciones mundiales de boxeo.
 Westpac Banking Corporation o también conocida como "Westpac": es una multinacional de servicios financieros.
 White Blood Cells: es un álbum de The White Stripes.
 Wholesale Broadband Connect.

WBC son también las siglas en inglés de White Blood Cells: literalmente "células sanguíneas blancas", aunque es más común y correcto llamarlas Leucocitos.